

Голестан (провінція) — провінція Ірану.
 Голестан — район (бахш) шахрестану Робаткарім (Іран).
 Палац Голестан — палац в Тегерані.
 Голестан — парк в центрі Тебризу.

Див. також 
 Ґулістан (значення)
 Гюлістан